

Hydronyme 
 La Thines est une rivière du département français de l'Ardèche, affluent du Chassezac.
 La vallée de la Thines est une vallée creusée par cette rivière.
 La Thines (ou Thisnes) est un ruisseau de la ville de Nivelles, qui traverse le village du même nom, affluent de la Samme.

Toponyme

Thines, section de la commune belge de Nivelles située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon

Thines, ancienne commune de l'Ardèche, aujourd'hui intégrée à Malarce-sur-la-Thines
  Malarce-sur-la-Thines est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Rhône-Alpes.

Homonymie de toponyme